Натуральне число 253
 253 рік до нашої ери
 253 рік нашої ери